Le rayon de giration est le rayon du cercle parcouru par un mobile en mouvement circulaire uniforme.
 En résistance des matériaux, le rayon de giration  est une quantité, homogène à une longueur, dont le carré est égal au rapport du moment quadratique  à l'aire  d'une section : Il quantifie le rapport entre les propriétés élastiques d'une section vis-à-vis de la flexion () et à la compression () et apparaît ainsi naturellement dans les calculs de l'élancement des poutres par rapport au flambage.
 Le rayon de giration d'un véhicule est son rayon de braquage
 Le rayon de giration est également une notion de physique des polymères.

Polymère